Hossein Akhani (1965 -  ) é um botânico  iraniano .

Ligações externas
  
   Department of Botany School of Biology, University College of Science, University of Tehran

Botânicos do Irã